Soars steht für:
 
den Familiennamen Soars:
 J. P. Soars, US-amerikanischer Bluesmusiker

 Ortsnamen wie:
 Șoarș, eine Gemeinde im Kreis Brașov in Siebenbürgen, Rumänien